Team Novo Nordisk (UCI Team Code: TNN) — американская  профессиональная шоссейная велокоманда имеющая статус UCI Professional Continental team.

История 
Основана в 2008 году. Зарегистрирована в США. Первая в мире профессиональная велокоманда, все гонщики которой страдают сахарным диабетом 1-го типа.

Генеральным менеджером команды с 2009 года является российский профессиональный шоссейный велогонщик, чемпион России в групповой гонке 1996 года, чемпион России по велокроссу 1998 года Василий Давиденко. 

В 2008-2010 годах континентальная команда UCI. 

С 2011 года имеет статус проконтинентальной команды UCI. 

В 2016 году команда Novo Nordisk впервые приняла участие в гонке Мирового тура UCI, проехав Тур Польши.

Команда использует велосипеды: испанской компании Orbea (2008-2009, 2014-2015), итальянской компании Colnago (2010-2013 и с 2016 года).

Известные гонщики команды
  Александр Ефимкин (2011-2012)
  Киел Рейджнен (2011-2012)
  Джои Росскопф (08.2011-2012)
  Александр Серебряков (2012)
  Вегард Стаке Ланген (2012)

Сезон 2018 
В составе команды на сезон 2018 года 16 гонщиков.

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Победы 

2008
 Этап 5 Тур Тайваня — Шон Милн
 Этап 6 Тур де Бос — Маттью Уилсон
 Вуэльта Мексики Генеральная классификация — Глен Чадвик
 Этап 2 Fitchburg Longsjo Classic — Йен МакГрегор
2009
 US Air Force Cycling Classic — Шон Милн
2010
 Этап 1 Вуэльта Мексики — Альдо Ино Илешич
2011
 Тур Турции Генеральная классификация — Александр Ефимкин
 Этап 2 Тур де Бос — Мартейн Версор
 Тур Руанды Генеральная классификация — Киел Рейджнен
 Этапы 1, 2, 3 и 5 — Киел Рейджнен
 Этап 4 — Джои Росскопф
2012
 Этап 5 Тур Кореи — Александр Серебряков
 Международный чемпионат Филадельфии по велоспорту — Александр Серебряков
 Этап 5 Тур де Бос — Вегард Стаке Ланген
 Этап 1 Тур Австрии — Алессандро Баззана
 Этап 8 Тур Австрии — Даниеле Колли
 Этап 7 Тур озера Цинхай — Альдо Ино Илешич
 Этапы 1 и 3 Тур Лимузена — Юре Косян
 Этап 4 Tour do Rio — Альдо Ино Илешич
 Этапы 2 и 5 Тур Китая I — Александр Серебряков
 Этап 3 Тур Китая I — Альдо Ино Илешич
 Этапы 1 и 2 Тур Китая II — Александр Серебряков
 Этапы 3, 4 и 9 Тур Хайнаня — Александр Серебряков
 Этапы 3 и 5 Тур озера Тайху — Александр Серебряков
2015
 Этап 2 Тур Филиппин — Скот Амброз
 Приз самому агрессивному гонщику USA Pro Cycling Challenge — Хавьер Мехиас

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Team Novo Nordisk на FirstCycling 

Велосипедные команды